Schmeding ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Schmeding (* 1975), deutscher Kirchenmusiker und Organist
 Maximilian Schmeding (* 1974), deutscher Chirurg und Hochschullehrer